La Supercoppa di Russia 2015 (ufficialmente ) è stata la tredicesima edizione della Supercoppa di Russia.

Si è svolta il 12 luglio 2015 allo Stadio Petrovskij di San Pietroburgo tra lo Zenit San Pietroburgo, vincitore della Prem'er-Liga 2014-2015 e il Lokomotiv Mosca, vincitore della Coppa di Russia 2014-2015.

A conquistare il titolo è stato lo Zenit San Pietroburgo che, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, ha vinto ai rigori. Nel corso dei 90 minuti regolamentari avevano segnato Baye Oumar Niasse per la Lokomotiv nel corso del primo tempo e Igor' Smol'nikov per lo Zenit nella ripresa.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2015
 2015
Competizioni sportive a San Pietroburgo
Incontri del F.K. Lokomotiv Moskva